Voodoo puede referirse a:

 el álbum Voodoo, de King Diamond;
 el álbum Voodoo, de Alexz Johnson;
 el álbum Voodoo, de Jon Z y Baby Rasta;
 la canción Voodoo, de Godsmack; o
 la película Voodoo, de 1995.